Стефан Митрович ():
 Стефан Митрович (нар. 1988) — сербський ватерполіст.
 Стефан Митрович (нар. 1990) — сербський футболіст, захисник.
 Стефан Митрович (нар. січень 2002) — сербський футболіст, захисник.
 Стефан Митрович (нар. серпень 2002) — сербський і канадський футболіст, півзахисник.
 Див. також 
 Стефан
 Митрович